Лента може да се отнася за:

 Лента – село и община в Северна Италия
 Лента (гимнастика) – лента за художествена гимнастика

Техника 
 Магнитна лента
 Кинолента
 Фотолента
 Патронна лента
 Самозалепваща лента

Понятия 
 Честотна лента
 Честотна лента (компютри)
 Лента на Мьобиус

Награди 
 Сребърна лента
 Георгиевска лента

Други 
 Велосипедна лента
 Пътна лента
 Аварийна лента

Вижте също 
 Бързата лента – кеч турнир
 Пъстрата лента – разказ от Артър Конан Дойл